42nd (East Lancashire) Infantry Division – divisione di fanteria del British Army
 42nd Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army